Ken Flach e Kathy Jordan hanno battuto in finale Mark Edmondson e Rosalyn Nideffer 3-6, 7-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1986